Club Libertad is een Paraguayaanse voetbalclub uit Asunción. De club werd opgericht op 30 juli 1905. De thuiswedstrijden worden in het Estadio Dr. Nicolás Leoz gespeeld, dat plaats biedt aan 10.000 toeschouwers. De clubkleuren zijn zwart-wit.

Erelijst
Nationaal
 Liga Paraguaya
Winnaar: (19) 1910, 1917, 1920, 1930, 1943, 1945, 1955, 1976, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008-A, 2008-C, 2010-C, 2012-C, 2014-A, 2014-C, 2016-A
 Tweede Divisie
Winnaar: (1) 2000

Eindklasseringen

Bekende (oud-)spelers
  Antolín Alcaraz
  Pedro Benítez 
  Jorge Luis Campos
  Eulogio Martínez
  Sebastián Fleitas
  Paulo da Silva
  Justo Villar
  Dante López
  Ismael Blanco
  Pablo Horacio Guiñazu
  Hernán Rodrigo López
  Omar Pouso

Trainer-coaches

Externe link
 Officiële website

Paraguayaanse voetbalclub
Sportclub in Asuncion